Петра Квитова — победительница турнира. В четвертьфинале она обыграла прошлогоднюю чемпионку — Агнешку Радваньскую.

Посев 
Первые четыре сеяные участницы начинают турнир со второго раунда.

  Виктория Азаренко (Отказ)
  Серена Уильямс (Отказ)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Второй раунд)

<li> Сара Эррани (Финал)
<li> '''Петра Квитова (Титул)
<li> Саманта Стосур (Четвертьфинал)
<li> Каролина Возняцки ''(Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Теннисный чемпионат Дубая 2013